Ферра́ль-ле-Корбье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Лезиньян-Корбьер. Округ коммуны — Нарбонна.

Код INSEE коммуны — 11140.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1076 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 634 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 430 были экономически активными, 204 — неактивными (показатель активности — 67,8 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 430 активных работали 378 человек (210 мужчин и 168 женщин), безработных было 52 (22 мужчины и 30 женщин). Среди 204 неактивных 45 человек были учениками или студентами, 81 — пенсионерами, 78 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од